Jean Dumont (1667-1727), scrittore e storiografo francese 
Jean Dumont (1923-2001), storico francese
Jean Dumont (1943), ex ciclista francese